Ke o KE puede referirse a:
 La transliteración del kana japonés け.
 Kē (柯) es un apellido chinbkh

o.
 kè (刻) es una unidad tradicional china de tiempo que equivale, bien a 14,4 minutos, bien a 15 minutos.
 KE, iniciales de kinetic energy (energía cinética en inglés) y nombre de una clase de proyectiles.